Desaguadero – un fiume della Bolivia.
 Desaguadero – un fiume dell'Argentina noto anche come Río Salado.
 Desaguadero – una città della Bolivia sul confine peruviano-boliviano, che sorge a sud del lago Titicaca nel dipartimento di La Paz
 Desaguadero – distretto del comune di La Paz, in Argentina, nella provincia di Mendoza.